Peretz steht für:

 D. Peretz, deutsche Privatbank

Peretz ist der Familienname folgender Personen:
 Amir Peretz (* 1952), marokkanisch-israelischer Politiker und Gewerkschafter
 Dor Peretz (* 1995), israelischer Fußballspieler
 Eliel Peretz (* 1996), israelischer Fußballspieler
 Jitzchak Peretz (1936–2002), israelischer Politiker und Knessetabgeordneter
 Jitzchak Chaim Peretz (* 1938), israelischer Politiker
 Jizchok Leib Perez (1852–1915; alternative Schreibweise Peretz), jiddischer Schriftsteller
 Martin Peretz (Marty Peretz, Martin H. Peretz; * 1938), US-amerikanischer Journalist und Verleger
 Miriam Ben-Peretz (* 1927), israelische Pädagogin
 Rafi Peretz (* 1956), israelischer Politiker, Brigadegeneral und Rabbiner
 Wolodymyr Peretz (1870–1935), ukrainisch-sowjetischer Literaturwissenschaftler
 Yitzhak Peretz (1953–2021), israelischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Perec
 Perez
 Perutz